X2 puede referirse a:

Athlon 64 X2, procesador de AMD.
Bell X-2, avión experimental supersónico.
Final Fantasy X-2, videojuego de la serie Final Fantasy.
Mega Man X2, segundo videojuego de la serie Mega Man X.
X-Men 2, segunda película basada en los cómics de X-Men.
X2 (protocolo), protocolo para módem.

Además, X² puede referirse a:

Distribución chi-cuadrado, una distribución de probabilidad.